Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Curry () :
le comté de Curry, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
le comté de Curry, situé dans l'État de l'Oregon.